Валера има више значења:
 Валера (Асти)
 Валера (Пјаченца)
 Валера (Парма)
 Валера (Торино)